Museo del Indio o Museo de los Indios puede referirse a:

Brasil 
 Museo del Indio en Río de Janeiro.

Estados Unidos 
 Museo Nacional de los Indios Americanos en Washington.

Uruguay 
 Museo del Indio y del Gaucho en Tacuarembó.

Museos